Hernoux est un patronyme porté notamment par : 

 Claude Hernoux (1797-1861), homme politique français ;
 Étienne Nicolas Philibert Hernoux (1777-1858), homme politique français.